Zwierzchowski  – polskie nazwisko. Według danych z lat 90 XX wieku nazwisko to nosi 3760 Polskich obywateli. 

Osoby o nazwisku Zwierzchowski:: 
 Aleksander Zwierzchowski – członek organizacji miejskiej
 Eugeniusz Zwierzchowski (1929–2018) – polski konstycjonalista
 Feliks Zwierzchowski (1912–2003) – polski artysta, fotograf
 Franciszek Zwierzchowski (1873–1949) – polski lekarz
 Jan Zwierzchowski (1767–1818) – polski parlamentarzysta
 Małgorzata Zwierzchowska – polska piosenkarka
 Mateusz Zwierzchowski – polski kompozytor
 Piotr Zwierzchowski (ujednoznacznienie)
 Tadeusz Zwierzchowski (1921–2008) – polski działacz lokalny

Przypisy